Чемпионат СССР 1968 года в классе «Б» проходил в два этапа:
 на первом этапе 165 клубов в девяти зонах РСФСР и определили участников полуфиналов (в этих турнирах также участвовали и клубы Союзных республик), 43 клуба в двух зонах УССР определили участников финального турниров, 21 клуб Казахстана разыграл право на стыковые матчи, а 22 клуба Средней Азии определили победителя своей зоны;
 на втором этапе участники полуфиналов РСФСР (и Союзных республик) определили участников финала, клубы УССР, РСФСР (и Союзных Республик) в финалах определили победителей.

Зональный этап

1 зона РСФСР 
Три лучших клуба РСФСР — брянское «Динамо», мурманский «Север» и подольское «Торпедо» — вышли в полуфиналы РСФСР. Лучший клуб Союзных республик — брестский «Спартак» — вышел в стыковые игры за право играть во второй группе класса «А».

«Спартак» Гомель — «Спартак» Брест — 0:2, 0:0.

2 зона РСФСР 
Три лучших клуба — рыбинский «Сатурн», костромской «Спартак» и череповецкий «Металлург» — вышли в полуфиналы РСФСР.

3 зона РСФСР 
Три лучших клуба — майкопский «Урожай», белгородский «Спартак» и курские «Трудовые резервы» — вышли в полуфиналы РСФСР.

4 зона РСФСР

5 зона РСФСР 
Три лучших клуба — свердловский «Калининец», салаватский «Химик» и курганский «Зауралец» — вышли в полуфиналы РСФСР.

6 зона РСФСР

7 зона РСФСР 
Турнир первых мужских команд первенства Москвы.

8 зона РСФСР

9 зона РСФСР

1 зона УССР 
Четыре лучших клуба — тернопольский «Авангард», черновицкая «Буковина», хмельницкое «Динамо» и александрийский «Шахтёр» — вышли в финал УССР.

2 зона УССР

Казахстан 

Шахматка

Матч за 1-е место

Средняя Азия

Финальный этап

РСФСР

Полуфиналы

Полуфинал I 
Проходил в Брянске.

Полуфинал II 
Проходил в Рыбинске.

Полуфинал III 
Проходил в Пятигорске.

Полуфинал IV 
Проходил в Свердловске.

Полуфинал V 
Проходил в Белгороде.

Полуфинал VI 
Проходил в Прокопьевске.

Финал

УССР. Финал

Матч за 1-е место

Примечания

Ссылки 
 На www.rsssf.com
 На wildstat.ru

Чемпионат СССР по футболу 1968
1968